Edward Herbert Thompson (1856–1935) – amerykański archeolog
 Edward Arthur Thompson (1914–1994) – brytyjski historyk